Клем Біванс (1879—1963) — американський актор, класичний виконавець ролей «дідусів».

 Клем Євгенія Лазарівна (1898—1953) — український радянський педагог, керівник групи опору в концентраційному таборі «Равенсбрюк».
 Курт Клем (1894—1973) — німецький юрист, урядовець, голова виконавчої влади округу Мюнстер, генеральний комісар округи Житомир.
 Вірджинія Еліза Клем По (1822—1847) — дружина, а також двоюрідна сестра американського письменника Едґара Аллана По.

Клем-Галч — переписна місцевість в окрузі Кенай штату Аляска.
 Клем-Лейкс — переписна місцевість в окрузі Ешленд штату Вісконсин.
 Клем-Фоллс — містечко в окрузі Полк штату Вісконсин.

Див. також 
 Клемм